policja – rodzaj służb mundurowych
 Policja w państwach
 Policja – Polsce
 Policja – Armenii
 Policja – Azerbejdżanie
 Policja – Chorwacji
 Policja – Francji
 Policja – Malcie
 Policja – Rosji
 Policja – Włoszech

 Kultura
 Policja – dramat Sławomira Mrożka z 1958
 Policja − francuski film kryminalny z 1985 roku, reż. Maurice Pialat
 Policja − brytyjsko-niemiecko-amerykański film kryminalny z 2002 roku, reż. Ron Shelton